Itillersuaq bezeichnet:
 Itillersuaq (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Itillersuaq (Gletscher) (Politiken Bræ), Gletscher im Distrikt Qaanaaq, Grönland